VLP ist die Abkürzung für:

 Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim, siehe Ludwigsluster Verkehrsgesellschaft
 Virus-like particle, siehe Virusartige Partikel
 Very low power
 Verkehrsgemeinschaft Landkreis Passau 
 Verkehrslandeplatz

VLP